Bonan bezeichnet
eine nationale Minderheit in China, siehe Bonan
die chinesische Großgemeinde Bonan (博南镇) im Kreis Yongping, Autonomer Bezirk Dali der Bai, siehe Bonan (Yongping). 
einen deutschen Fußballspieler, siehe Heiko Bonan